

Каракамис — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Каракамис — село, Жамбильський район, Північно-Казахстанська область
 Каракамис — село, Каратобинський район, Західноказахстанська область